Гран-прі Монако 2010 (офіційно LXVIII Grand Prix de Monaco) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 16 травня 2010 року на автодромі Монте-Карло, Монте-Карло, Монако. Це була шоста гонка сезону 2010 року.

Переможцем гонки став Марк Веббер, внаслідок чого здобув 25 додаткових очок. Друге місце посів Себастьян Феттель, який також показав своє найшвидше коло гонки з часом 1:15.192 на 71 колі. Третім перетнув фінішну пряму Роберт Кубіца.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
1. – Фернандо Алонсо розбив болід під час останнього тренування перед кваліфікацією і в гонці був змушений стартувати з піт-лейна.

Перегони 

Примітки:
1. – Міхаель Шумахер оштрафований додаванням 20 секунд до результату гонки за інцидент на останньому колі.
2. – Аварія Барікелло була викликана пошкодженням задньої підвіски

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 «Гран-прі Монако 2010», f-1sports.com.ua
 «Гран-прі Монако 2010», f1news.ru

Гран-прі Монако
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Травень 2010